Drag steht für:

 Verkleidung, siehe Dragqueen #Etymologie
 Strömungswiderstand (englisch)
 Drag (Film), US-amerikanisches Filmdrama (1929)
 Drag (Norwegen), Ortsteil von Tysfjord, Norwegen
 Drag (Einheit), altes Zählmaß

DRAG steht als Abkürzung für:
 Deutsche Rohstoff AG

Siehe auch:
 Drag and Drop
 Drag Race
 Drak

Abkürzung